Парламентские выборы в Британском Гондурасе прошли 28 апреля 1954 года. Впервые парламент избирался всеобщим голосованием. По новой Конституции Законодательный совет был заменён Законодательным собранием, в котором было девять избираемых членов, три должностных лица и три назначенных члена. В результате Народная объединённая партия, выступившая за независимость страны, которая выступала в коалиции со Всеобщим профсоюзом рабочих и торговцев, одержала убедительную победу, получив 8 из 9 мест.

Проколониальная Национальная партия получила единственного депутата Чарльза Леви Уэстби, выигравшего в избирательном округе Толедо.

Результаты

Примечания 

Белиз
Выборы в Белизе
1954 год в Белизе
Апрель 1954 года